Ченко има више значења:

 Ченко (Опелчен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ченко (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику